Demir ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „Das Eisen“.

Namensträger

Vorname 

 Demir Demirkan (* 1972), türkischer Musiker
 Demir Gökgöl (1937–2012), türkischer Schauspieler
 Demir Hotić (* 1962), bosnischer Fußballspieler
 Demir Özlü (1935–2021), türkischer Schriftsteller und Rechtsanwalt

Familienname 

 Aykut Demir (* 1988), niederländisch-türkischer Fußballspieler
 Betül Demir (* 1980), türkische Sängerin
 Cem Demir (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Edim Demir (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Emre Demir (* 2004), türkischer Fußballspieler
 Ercan Demir (* 1970), türkischer Bodybuilder
 Erdin Demir (* 1990), türkisch-schwedischer Fußballspieler
 Ersin Demir (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Fatma Demir (1899/1900–1931), weibliches Hinrichtungsopfer in der Türkei
 Fehmi Demir (1957–2015), türkischer Politiker
 Fırat Demir (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Furkan Demir (* 2004), österreichischer Fußballspieler

 Hasan Demir (* 1982), türkischer Fußballspieler
 İbrahim Demir (* 1995), türkischer Fußballtorhüter
 İlkay Demir (* 1987), türkischer Fußballspieler
 İsa Demir (* 1985), türkisch-schwedischer Fußballspieler
 Mahmut Demir (* 1970), türkischer Ringer
 Muammer Demir (* 1995), türkischer Weitspringer
 Muhammet Demir (* 1992), türkischer Fußballspieler

 Mustafa Demir (* 1961), türkischer Politiker
 Neshe Demir (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Neslihan Demir (* 1983), türkische Volleyballspielerin
 Nilüfer Demir (* 1986), türkische Fotografin
 Onur Demir (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Seda Demir (* 1983), türkische Schauspielerin
 Şennur Demir (* 1982), türkische Boxerin
 Vedat Demir (* 1966), türkischer Kommunikationswissenschaftler
 Yakup Demir (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Yusuf Demir (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Zafer Demir (* 1977), türkischer Fußballspieler
 Zuhal Demir (* 1980), belgische Rechtsanwältin und Politikerin (N-VA)

Siehe auch 
 Demirağ, Demiray, Demirbaş, Demircan, Demirci, Demirel, Demirer, Demirhan, Demirkan, Demirtaş
 Aldemir, Aydemir, Candemir, Gökdemir, Özdemir, Taşdemir
 Teymur (Timur)

Weiteres 
 Demir Döküm, türkisches Unternehmen im Bereich Heiz- und Klimatechnik
 Demir Kapija, Dorf und Gemeinde in Nordmazedonien

Einzelnachweise 

Türkischer Personenname
Männlicher Vorname
Familienname
Albanischer Personenname
Bosnischer Personenname